Abdoulaye Touré (1994), Frans voetballer
 Ahmed Touré (1987), Ivoriaans voetballer
 Ahmed Sékou Touré (1922–1984), Guinees politicus
 Ali Farka Touré (1939–2006), Malinees muzikant
 Amadou Toumani Touré (1948), Malinees politicus
 Birama Touré (1992), Malinees voetballer
 Cheick Touré (2001), Nederlands-Guinees voetballer
 Ibrahim Touré (1985–2014), Ivoriaans voetballer
 Ibrahima Touré (1995), Nederlands-Senegalees voetballer
 Idrissa Touré (1998), Duits-Guinees voetballer
 José Touré (1961), Frans voetballer
 Kolo Touré (1981), Ivoriaans voetballer
 Larsen Touré (1984), Guinees voetballer
 Thomas Touré (1993), Frans-Ivoriaans voetballer
 Yaya Touré (1983), Ivoriaans voetballer
 Zargo Touré (1989), Senegalees voetballer